przedawnienie – w prawie cywilnym: przedawnienie roszczeń
 przedawnienie – w prawie karnym: przedawnienie odpowiedzialności karnej
 przedawnienie – w prawie podatkowym: przedawnienie zobowiązań podatkowych